Il singolare  del Camparini Gioielli Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Mathieu Montcourt era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Miguel Ángel López Jaén.

Paolo Lorenzi ha battuto in finale Jean-René Lisnard 7–5, 1–6, 6–2

Teste di serie

  Nicolás Massú (secondo turno)
  Marcos Daniel (quarti di finale)
  Flavio Cipolla (quarti di finale)
  Mathieu Montcourt (primo turno)

 Josselin Ouanna (primo turno)
 Pere Riba (secondo turno)
 Tomas Tenconi (primo turno)
 Denis Gremelmayr (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Camparini Gioielli Cup 2009